

Patronyme 

 Jules de Pétigny (1801-1858), archéologue et historien français ;
 Hector de Pétigny (1904-1992), peintre français ;
 Aline de Pétigny (1963-), auteure de littérature de jeunesse, illustratrice et éditrice française.

Toponymie

 Petigny, section de la ville belge de Couvin de la province de Namur.